Lapilla puede referirse a:
El nombre común de la planta Cynoglossum cheirifolium.
El nombre común de la planta Cynoglossum officinale.
El nombre común de la planta Paronychia argentea.
El nombre común de la planta Stellaria media.